Думе́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 Думенко, Борис Мокеевич (1888—1920) — командир конного корпуса Красной армии во время Гражданской войны.
 Думенко, Сергей Валерьевич (род. 1968) — украинский футболист.
 Думенко, Сергей Петрович (в монашестве Епифаний; род. 1979) — Митрополит Киевский и всея Украины.